Kompositionslehre bedeutet:
 Bildgestaltung in der Bildenden Kunst
 die Trias von Harmonielehre, Kontrapunkt und Formenlehre in der Musik, zu der im 19. Jahrhundert noch die Instrumentationslehre hinzutritt